Calcar puede referirse a:
El verbo correspondiente a calco
Un apellido de origen flamenco:
Van Calcar (desambiguación)
Varios biónimos:
Oligoplites calcar, especie de peces de la familia Carangidae
Varias especies de arácnidos del orden Opiliones:
Goniosoma calcar 
Sadocus calcar
Metagonyleptes calcar
Calcarogyndes calcar